Mekongina är ett släkte av fiskar. Mekongina ingår i familjen karpfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Karpfiskar
Mekongina